Stepnoje Osero (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Stepnoje Osero (Region Altai), Siedlung städtischen Typs in der Region Altai
 Stepnoje Osero (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan